Дирк Бе́недикт (; род. 1 марта 1945) — американский актёр, известный в основном своими работами на телевидении, в частности в телесериалах «Команда „А“» и «Звёздный крейсер „Галактика“».

Биография 
Дирк Бенедикт родился в городе Хелена, Монтана. Окончил колледж Уитмана в Уолла-Уолла, Вашингтон, где заинтересовался актёрским мастерством. Два года проходил обучения у Джона Фернальда, главы Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

Работал в театрах в Сиэтле и Анн-Арбор (штат Мичиган). Во время поездки в Нью-Йорк получил приглашение исполнить одну из ролей в бродвейской постановке «Абеляра и Элоизы».

В 1972 году сыграл одну из главных ролей в своём первом фильме «Джорджия, Джорджия» вместе с Дайаной Сэндс. После завершения съёмок вернулся на Бродвей. В 1970—1980-х годах активно снимался на телевидении.

В 1970-х годах врачи диагностировали ему опухоль простаты, Бенедикт отказался от традиционного медицинского лечения, он выбрал строгую макробиотическую диету, которой он приписывает свое выздоровление.

С 1986 по 1995 год был женат на актрисе Тони Хадсон, у пары родилось два сына — Джордж (род. 1988) и Роланд (род. 1991).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Уитменского колледжа